Brasil kan verwijzen naar:
Brazilië, een land in Zuid-Amerika
Brasil (Aruba), een dorp op Aruba
Brasil (spookeiland) een eiland dat bij Ierland zou hebben gelegen